Hermann Schmidt – rektor Uniwersytetu Lwowskiego w roku 1870, poseł-wirylista do Sejmu Krajowego Galicji.

Bibliografia 
 

Posłowie Sejmu Krajowego Galicji III kadencji
Rektorzy Uniwersytetu Franciszkańskiego we Lwowie